Теорема Гурвіца (комплексний аналіз)
 Теорема Гурвіца про композитні алгебри
 Теорема Гурвіца (теорія чисел)

Багатозначні терміни